Ilha de Sant’Anna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Santana (ö i Brasilien, Amapá), 
 Ilha de Santana (ö i Brasilien, Rio de Janeiro), Macaé, 

Robotskapade Brasilienförgreningar